Forrest (derivado de la palabra inglesa forest -"bosque"-) puede referirse a:

Topónimos

Australia 

 Forrest (Australia Occidental), asentamiento del estado de Australia Occidental.
 Forrest (Victoria), pueblo del estado de Victoria.
 Division de Forrest, división de Australia Occidental.

Canadá 

 Forrest (Manitoba), barrio del pueblo de Elton, ciudad de Brandon, Manitoba.

Estados Unidos 

 Forrest (Illinois), villa del condado de Livingston, Illinois.
 Forrest City, ciudad del condado de Saint Francis, Arkansas.
 Condado de Forrest, condado del estado de Misisipi.

Apellido 

 George Forrest, botánico (abreviatura botánica "Forrest").

Nombre 

 Forrest (cantante), cantante estadounidense.

Ficción 

 Forrest Gump (película), de la novela de 1986 adaptada al cine en 1994.
 Forrest Gump (personaje), de la novela de 1986 adaptada al cine en 1994.
 Forrest, personaje de la serie infantil Dink, the Little Dinosaur.

Otros usos 

 Forrest (comercial), anuncio publicitario inglés.
 Apache Forrest, framework de publicaciones.
 ARA Forrest, buque de carga británico que fue utilizado por la Argentina en la guerra de las Malvinas de 1982.
 Camp Forrest, campo militar de entrenamiento del ejército de Estados Unidos durante la II Guerra Mundial.
 Clasificación Forrest de hemorragia gastrointestinal superior.
 Forrest Yoga, variante del yoga fundada por Ana T. Forrest.
 Super-tifón Forrest', en la temporada de tifones del Pacífico de 1983.